Chiesa di Santa Maria della Pace – Alzano Lombardo
 Chiesa di Santa Maria della Pace – Brescia
 Basilica concattedrale di Santa Maria della Pace – Campagna (SA)
 Chiesa di Santa Maria della Pace – Castellammare di Stabia
 Chiesa di Santa Maria della Pace – Chiusi
 Chiesa di Santa Maria della Pace – Firenze
 Chiesa di Santa Maria Regina della Pace – Pasquiglio di Montignoso (Massa)
 Chiesa di Santa Maria della Pace – Genova
 Chiesa di Santa Maria della Pace – Lodi
 Chiesa di Santa Maria della Pace – Milano
 Chiesa di Santa Maria della Pace – Montiglio Monferrato
 Chiesa di Santa Maria della Pace – Napoli
 Chiesa di Santa Maria della Pace – Ortona
 Chiesa di Santa Maria della Pace – Palermo
 Chiesa di Santa Maria della Pace – Sigliano
 Chiesa di Santa Maria della Pace – Vigevano (ora scomparsa)
 Chiesa di Santa Maria della Pace – Roma
 Chiesa di Santa Maria della Pace ai Parioli – Roma

Pagine correlate 
 Chiesa della Pace (disambigua)
 Chiesa della Madonna della Pace